Galgen steht für
 Galgen, Hinrichtungsinstrument und davon abgeleitet:
 Galgen (Werkzeug), Uhrmacherwerkzeug
 Bettgalgen, Bestandteil von Pflegebetten
 Eisgalgen, Gerüst zur Eisgewinnung
 Fischergalgen, Konstruktion zur Absenkung von Fischernetzen
 Heckgalgen, Hebesystem bei Schiffen
 Maklergalgen, Werbemittel
 Möbelstück im BDSM
 Umlenkvorrichtung des Galgenbrunnens, siehe Brunnen#Ziehbrunnen
 Aufhängevorrichtung im analogen Filmschnitt
 Mikrofongalgen, Stativform
 Apparatur zum Vogelfang, siehe Vogelfalle#Rosshaarschlingen („Dohnenstiege“)
 Beförderungsvorrichtung an Baugerüsten für Eimer u. ä. genannt auch (Galgenaufzug oder Seilaufzug)

Darüber hinaus ist Galgen der Name folgender Ortschaften:
 Galgen (Maisach), Ortsteil der bayerischen Gemeinde Maisach

Siehe auch:
 Galgenmännchen